Разнокрылые  — инфраотряд бабочек, в котором сосредоточено 99 % современных видов. У взрослых насекомых различается жилкование передней и задней пар крыльев. Сестринская группа для разнокрылых — инфраотряд Exoporia, в который входят тонкопряды.

Классификация 
Самая крупная группа чешуекрылых, включающая большинство современных представителей отряда. До 2011 года в составе Heteroneura выделялась клада Однопорые (Monotrysia), которая включала несколько примитивных базальных групп. Monotrysia в итоге была признана парафилетичной и разделена на несколько клад, включающих 5 надсемейств и 11 семейств молевидных бабочек: Incurvariina (Adeloidea, Andesianoidea), Etimonotrysia (Palaephatoidea, Tischerioidea), Nepticulina (Nepticuloidea). Основная клада Двупорые (Ditrysia) включает все остальные семейства разнокрылых чешуекрылых, объединённые в 29 надсемейств.

Кладограмма 
Кладограмма Heteroneura по работе Regier et al., 2013

Примечания

Литература 
 

Чешуекрылые